В парному розряді жіночого тенісного турніру Brighton International 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Гелена Сукова і Наталі Тозья виграли титул, у фіналі перемігши пару Джо Дьюрі і Наташа Звєрєва 6-1, 6-4.

Сіяні пари 

 Гелена Сукова /  Наталі Тозья (чемпіонки)
 Джо Дьюрі /  Наташа Звєрєва (фінал)

Відсутня
 Сандра Чеккіні /  Лаура Гарроне (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Brighton International